Milatyn – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon gródecki
 Milatyn – wieś na Ukrainie, obwód wołyński, rejon iwanicki
 Milatyn – wieś na Ukrainie, obwód rówieński, rejon ostrogski
 Milatyn Nowy – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon buski
 Milatyn Stary – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon buski